OVB steht als Abkürzung für:

 Oberbayerisches Volksblatt, eine Rosenheimer Tageszeitung
 Offenbacher Verkehrs-Betriebe
 OVB Holding, ein Finanzvertriebsunternehmen
 Flughafen Nowosibirsk-Tolmatschowo in Russland (IATA-Code)
 omitted-variable bias, siehe Verzerrung durch ausgelassene Variablen

Abkürzung